DeKalb County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
DeKalb County (Alabama)
DeKalb County (Georgia)
DeKalb County (Illinois)
DeKalb County (Indiana)
DeKalb County (Missouri)
DeKalb County (Tennessee)